Aube et Crépuscule est le septième numéro de la série Les Légendaires créée par Patrick Sobral. Il est sorti en .

Résumé 
Les Légendaires sont en mission pour donner aux autorités de Larbos une fiole contenant un élixir pouvant contrer l'effet Jovenia.
Les dieux Aube et Crépuscule apparaissent alors et détruisent la fiole. Ils leur annoncent que seule la Corne de Sygma peut contrer l'effet Jovenia et que la corne se trouve dans les montagnes de Lovhina. En chemin, les héros rencontrent Shun-Day, une élève de l'école Kelbokuto, qui doit réaliser un stage afin de compléter sa formation. Elle apprendra également aux Légendaires qu'elle est envoyée par son peuple pour retrouver le prince Anot-cha, qui se révèlerait être Gryf, lui aussi Jaguarian.

Album de bande dessinée sorti en 2007
Album des Légendaires